Бочкарёва — фамилия, женский вариант фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы 
 Бочкарёва, Аграфена Терентьевна (1902—1974) — Герой Социалистического Труда.
 Бочкарёва, Евгения Александровна (род. 1980) — российская спортсменка, представляла художественную гимнастику в командных упражнениях.
 Бочкарёва, Ирина Робертовна (урождённая Турова; 1935—2012) — советская легкоатлетка.
 Бочкарёва, Марина Анатольевна (род. 1981) — актриса.
 Бочкарёва, Мария Леонтьевна (1889—1920) — русский офицер, мемуаристка.
 Бочкарёва, Наталья Владимировна (род. 1980) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
 Бочкарёва, Ольга Николаевна (род.1962) — российская железнодорожница, Герой Труда РФ.
  Топоним 
 Бочкарёва — деревня в Свердловской области России.